En Pologne, Okalew peut faire référence à : 

 Okalew, un village de la voïvodie de Łódź,
 Okalew, un village de la voïvodie de Lublin.